Il doppio dell'Allianz Suisse Open Gstaad 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

František Čermák e Pavel Vízner erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Stéphane Bohli e Stanislas Wawrinka.

Jaroslav Levinský e Filip Polášek hanno battuto in finale 3–6, 6–2, 11–9, contro Stéphane Bohli e Stanislas Wawrinka.

Teste di serie

  František Čermák /  Pavel Vízner (semifinali)
  Martín García /  Luis Horna (primo turno)

  David Škoch /  Lovro Zovko (primo turno)
  Jaroslav Levinský /  Filip Polášek (campioni)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Allianz Suisse Open Gstaad 2008
ATP Tour 2008